Стрнад () — чешская фамилия. Известные носители:
 
 Бурхард Стрнад из Яновиц — Высочайший бургграф Чешского королевства (?—1396) 
 Стрнад, Иоганн в 1948—1950 годах тренер футбольного клуба «Панатинаикос»
  (род. 1974) — чешский стрелок, серебряный медалист Кубка мира по стрельбе 2013
 Стрнад, Отто — подпольное имя под которым действовал Ян Кубиш (1913—1942), чехословацкий офицер, один из организаторов покушения на Рейнхарда Гейдриха.
 Стрнад, Петр — чешский изобретатель, один из разработчиков ID3
 Стрнад, Станислав (1930–2012) — чешский кинорежиссёр.
  (род. 1980) — чешский футболист.
 Стрнад, Тревор (1981–2022) — вокалист мелодичной дэт-металической группы «The Black Dahlia Murder»
 Стрнад, Франчиск — чешский танцовщик выпускник 1978 года Московского хореографического училища (класс Петра Пестова).
  — американский сценарист, один из авторов мультсериалов «Приключения Джеки Чана» и «Аладдин»

См. также 
 (6281) Стрнад — астероид; открыт 16 сентября 1980 чешским астрономом Антонином Мркосом